

Кривий — село, комуна Марамуреш

Кривий — село, Закарпатська область, Хустський район

Див. також 
 Кривий (прізвище)